Il singolare del torneo di tennis Togliatti Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dudi Sela che ha battuto in finale Michail Ledovskich 7-64, 6-3.

Teste di serie 

 Dudi Sela (Campione)
 Nathan Healey (primo turno)
 Jan Mertl (semifinali)
 Michail Ledovskich (finale)

 Robert Smeets (secondo turno)
 Michael Lammer (primo turno)
 Gouichi Motomura (primo turno)
 Benedikt Dorsch (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Togliatti Challenger 2007